Efta je lahko:

 Evropsko združenje za prosto trgovino, evropska trgovinska zveza, ustanovljena kot protiutež Evropski gospodarski skupnosti
 Evropsko združenje za pravično trgovino, združenje enajstih uvoznikov pravične trgovine v devetih evropskih državah